Бет — многозначный термин. Может означать:

Персоны 
 Бет, Лола (1862—1940) — австрийская оперная певица (сопрано).
 Бет, Эверт Виллем (1908—1964) — нидерландский логик и философ.

Топоним 
 Бет — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.

Буква 
 Бет — вторая буква еврейского алфавита.
 Бет — вторая буква сирийского алфавита.
 Бет — вторая буква финикийского алфавита.
 Бет — буква эфиопского алфавита геэз.
 Бет — кардинальное число.